Windfoche steht für verschiedene Ortschaften und Ortslagen:

 Windfoche (Düsseldorf), siehe Wersten #Geschichte
 Windfoche (Haan)
 Windfoche (Leichlingen)
 Windfoche (Wuppertal)